Isphanatherium (Исфанатеријум — „исфанска звијер”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
У истраживању из 2019. године, род Isphanatherium је уврштен као могући представник потпородице Machaeroidinae, иако је у ранијим истраживањима био уврштен као дио изумрле породице Hyaenodontidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Isphanatherium.

Временска распрострањенст рода Isphanatherium унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Азије